Termenul „The X Factor” se poate referi la:

formatul internațional de televiziune The X Factor;
The X Factor, albumul formației britanice Iron Maiden.